Алекса́ндр Ковальчу́к: Ковальчук, Александр (ум. 1999) — советский оператор-постановщик художественных фильмов («В одно прекрасное детство», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Шестой», «Однажды двадцать лет спустя», «Француз», «Отцы и деды», «Сказка, рассказанная ночью», «Хочу жениться», «Заряженные смертью», «Чёрный принц Аджуба» и др.).
 Ковальчук, Александр Александрович (род. 1972) — белорусский генерал-майор милиции.
 Ковальчук, Александр Петрович (1910—1967) — советский оператор документального кино.
 Ковальчук, Александр Сергеевич (1938—2018) — деятель советского и российского ВМФ, контр-адмирал.

Примечания